Couvains, commune française de la Manche
 Couvains, commune française de l'Orne

Voir aussi

 Couvin, commune de Belgique située en Région wallonne dans la province de Namur

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France